Pytanie zamknięte – pytanie, w którym pytający stara się ograniczyć liczbę możliwych odpowiedzi.

Przykład: Chcesz na obiad kotlet schabowy czy kurczaka?

W socjologii – typ pytań kwestionariuszowych stosowanych najczęściej w testach lub ankietach i posiadające skończoną liczbę precyzyjnie sformułowanych wypowiedzi do wyboru. Wybór może mieć charakter wyboru jednokrotnego lub wielokrotnego. 

Odpowiedzi do tego typu pytań w kwestionariuszach mogą przyjmować formę kafeterii. Najczęściej, gdy są to pytania rozstrzygnięcia odpowiedzi sformułowane są w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta.

W przypadku, gdy respondent może zaznaczyć jedną z istniejących w kafeterii odpowiedzi albo udzielić odpowiedzi niewyróżnionej w kwestionariuszu, (często stosowanym zapisem jest pozostawienie dodatkowego miejsca na wpisanie odpowiedzi nie uwzględnionej, lub nieznanej badaczowi) mamy do czynienia z pytaniami półotwartymi.

Zobacz też 
 pytanie otwarte

Przypisy 

zamknięte
Psychometria